Николай Венедиктов () — юный партизан-разведчик Великой Отечественной войны, зверски замучен и расстрелян в декабре 1941 года в Тульской области.

Биография 
Родился в 1925 году в городе Туле. Рос без отца. Дружил с Сашей Дубовым. Увлекался военной историей. За прилежную учёбу был премирован туристической поездкой на Кавказ. В архивах остался фотоальбом сделанный Николаем.

В октябре 1941 года по просьбе разведотдела штаба 50-й армии был отобран для выполнения заданий в тылу врага. Саша Дубов и Коля Венедиктов стали разведчиками.

В ноябре 1941 года не раз выполнял разведывательные задания, пересекая линию фронта и добывая важные сведения. Нужны были данные о количестве и расположении сил противника. В середине декабря на новом задании к ним присоединился Дима Анкудинов.

В районе деревень Зайцево и Бельково в 12 км от Тулы, они проводили разведку сил противника. Успешно выполнив задание, возвращались обратно. Зашли погреться в один из домов деревни Бельково, где их обнаружили предатели и выдали немцам. Все трое молчали на допросах. Пока их держали в сарае, пытались устроить побег, начали рыть мёрзлую землю, но не успели. 18 декабря 1941 года немцы их казнили.

После освобождения Бельково в овраге были обнаружены их трупы. Перед расстрелом их зверски истязали. На спине Коли Венедиктова был высечен крест. Штыковые ранения были нанесены Дубову и Анкудинову. У Димы выколоты глаза. Ребят обнаружили со сцепленными руками.

Награды 
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны награждён посмертно:
 медалью «За боевые заслуги»
 медалью «За оборону Москвы»

Память 
 Комсомольские билеты троих погибших хранятся в музее Революции в городе Москве.
 В краеведческом музее хранятся их фотографии, школьная тетрадь Саши Дубова, альбом Коли Венедиктова, медали «За оборону Москвы», которыми они были награждены.
 В 1971 году на месте гибели юношей был поставлен обелиск, изготовленный рабочей молодёжью Косогорского металлургического завода.

Примечания

Литература 
 К 70-летию Великой Победы: Юные герои обороны Тулы //Центр. — 2015. — 6 февраля.
 На память книгохранилищу о погибшем в бою //Войны газетная строка — строка Победы: Региональный социальный проект Тульской областной универсальной научной библиотеки, посвященный Великой Отечественной войне. — 2010. — 12 мая.
 Разведчиков сдал предатель //Сайт «Юные защитники Тулы».
 Юные защитники Тулы //Mysloтула. — 2015. — 14 апреля.

Ссылки 
 Герой Коля Венедиктов
 Коля Венедиктов, защитник Тулы
 Венедиктов — Герой-комсомолец 

Разведчики Великой Отечественной войны
Партизаны Великой Отечественной войны
Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Казнённые в 1941 году